Pietinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pietinsaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Pietinsaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar